Nance (Jura), een gemeente in het Franse departement Jura
Nance (plant) (Byrsonima crassifolia), een plant
Nance Coolen, een Nederlands zangeres en presentatrice

Personen met de achternaam Nance
Jack Nance, een Amerikaanse acteur
Ray Nance, een Amerikaanse jazzviolist
Robert Morton Nance, een Brits taalkundige